Mytnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Mytniza, deutsch „Maut“ oder „Zoll“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw, siehe Mytnyzja (Wassylkiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Mytnyzja (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Mytnyzja (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Mytnyzja (Pidwolotschysk)